Нова-Венесия () — микрорегион в Бразилии, входит в штат Эспириту-Санту. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Эспириту-Санту. Nova Venécia						
Население составляет 	124 110	 человек (на 2010 год). Площадь — 	3 663,347	 км². Плотность населения — 	33,88	 чел./км².

Демография 						
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2010 г. Национальным институтом географии и статистики (IBGE), население микрорегиона составляет:

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 445 810 114,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3777,46 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,722 (данные: Программа развития ООН).

Состав микрорегиона 
В составе микрорегиона включены следующие муниципалитеты:
 Боа-Эсперанса
 Нова-Венесия
 Сан-Габриел-да-Палья
 Вила-Паван
 Вила-Валериу
 Агиа-Бранка

Микрорегионы штата Эспириту-Санту